Kras kan syfta på:

 Kraš, ett kroatiskt livsmedelsföretag
 Kras (förening), Kalmars radioamatörsällskap 
 Kras, Slovenien, ett område i Slovenien

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Kras, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kras, administrativ by, Jawa Timur,

Italien 

 Monte Carso, berg, Friuli-Venezia Giulia, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar